Reichenbach kan syfta på:

 Reichenbach (månkrater) – en krater på månen
 Reichenbachia – ett släkte av skalbaggar tillhörande familjen Kortvingar (Staphylinidae).

Personer 
 Reichenbach (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet
 Reichenbach (auktor) – auktorsnamn för flera olika personer

Geografi

Polen 

 Rychliki (ort), Ermland-Masuriens vojvodskap, Powiat elbląski, 
 Dzierżoniów – en stad i Nedre Schlesiens vojvodskap tyska: Reichenbach im Eulengebirge

Schweiz 

 Reichenbach im Kandertal – en ort och kommun i kantonen Bern
 Reichenbachfallen –  en serie vattenfall i Reichenbach, en biflod till floden Aare

Se även
 Schloss Reichenbach – barockslott i Zollikofen, kantonen Bern

Tyskland 

 Reichenbach/O.L. – en stad i Landkreis Görlitz, Sachsen, Reichenbach in der Oberlausitz
 Reichenbach, Thüringen – kommun, Thüringen, 
 Reichenbach im Vogtland – stad i Vogtlandkreis, Sachsen
 Reichenbach, Oberfranken – kommun, Bayern, Oberfranken, 
 Reichenbach, Rheinland-Pfalz – kommun, Rheinland-Pfalz, 
 Reichenbach, Oberpfalz – kommun, Bayern, Oberpfalz, 
 Reichenbach am Heuberg – kommun i Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg, 
 Reichenbach an der Fils – kommun i Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg , 
 Reichenbach-Steegen – kommun i Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, 

Robotskapade Polenförgreningar